Veterný vrch – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji
 Veterný vrch – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji